{{Info/Filme
|título=Primavera, Verão, Outono, Inverno... e Primavera
|título-pt=
|título-br=
|título-or=봄 여름 가을 겨울 그리고 봄Bom yeoreum gaeul gyeoul geurigo bom
|imagem=Primavera, Verão, Outono, Inverno... e Primavera.jpg
|ano=2003
|duração=103
|idioma=
|género=Drama
|direção=Ki-duk Kim
|roteiro=Ki-duk Kim
|elenco=Oh Yeong-suKim Ki-dukKim Yeong-minSeo Jae-gyeongHa Yeo-jinChoi Min
|código-IMDB=0374546
|tipo=LF
|país=Coreia do Sul 
|cor-pb=cor
|}}

봄 여름 가을 겨울 그리고 봄 (na romanização revisada: Bom yeoreum gaeul gyeoul geurigo bom; McCune-Reischauer: Pom yŏrŭm kaŭl kyŏul kŭrigo pom; no Brasil e em Portugal, Primavera, Verão, Outono, Inverno... e Primavera'') é um filme sul-coreano de 2003 digirido por Ki-duk Kim.

Ver também 
Casa Vazia

Ligações externas
Site oficial 
Pt Gate - Primavera, Verão, Outono, Inverno... e Primavera 

Filmes de drama da Coreia do Sul
Filmes de drama da Alemanha
Filmes da Alemanha de 2003
Filmes sobre budismo
Filmes em língua coreana